Чемпионат мира по сноуборду 2017 — 12-й чемпионат мира по сноуборду, который прошёл с 9 по 17 марта в испанской Сьерра-Неваде под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS) параллельно с чемпионатом мира по фристайлу.

Испания второй раз принимала чемпионат мира по сноуборду; в 2009 году он прошел на другом испанском курорте Ла-Молина.

Всего было разыграно 14 комплектов медалей (по 7 среди мужчин и женщин). Впервые в программу соревнований были включены командные старты в бордеркроссе.

Призёры

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт

Ссылки 
 Чемпионат мира на сайте FIS

Чемпионаты мира в 2017 году
Чемпионаты мира в Испании
Чемпионаты мира по сноуборду
Март 2017 года